Cratere Barnard – cratere lunare
 Cratere Barnard – cratere su Marte